Дониёр Агзамов (; род. 7 ноября 1981) — узбекский кинокомпозитор и кинопродюсер.

Биография 
Агзамов Дониёр родился 7 ноября 1981 года в Ташкенте. После окончания средней школы в 2001 году Дониёр поступил в Республиканскую Консерваторию на факультет «Звукорежиссёра», а в 2008 году уже начал свою преподавательскую деятельность в Музыкальном Колледже имени Успенского. В 2005 году он вернулся в Государственную консерваторию Узбекистана, где теперь преподает звукорежиссуру молодым талантам.

Образование 
 1988—1999 году Средняя школа в Ташкенте
 2005—2008 году учился в Государственной консерватории Узбекистана Факультет Кинокомпозитор, Бакалавр
 2008—2010 году учился в Государственной консерватории Узбекистана Факультет Кинокомпозитор, Магистратура

Карьера

Композиторская карьера 
Агзамов начал свою творческую карьеру в 2000- годах. На сегодняшний день он написал музыку более чем к 300 фильмам, в начале творческой карьеры работал композитором, а позже кинопродюсером. В 2002- году работал композитором в фильме «Испытания любви». Саундтрек и музыка, которые написал композитор к этому фильму, коренным образом изменил фильм. Агзамов также показал свое мастерство в «Испытания любви 2» в 2004 — году, а музыка и саундтрек к фильму были признаны лучшей музыкой и саундтреком того года.

Саундтрек Агзамова к фильму «Барон» 2016 — года был необычным. Причина в том, что впервые в Узбекистане снят фильм об уголовных преступлениях, и звук и музыка этого фильма уникальны, и к этому фильму созданы специальные саундтреки. Он сочинил музыку для каждого главного героя и написал музыку в соответствии с характером главных героев. Это был один из самых сложных саундтреков и музыки в карьере Агзамова.
В 2020 году начнется работа над музыкой к фильму «Илхак» режиссёра Дж. Ахмедова. Поскольку «Илхак» был фильмом о Второй мировой войне, он смог отразить в своих фильмах ситуацию того времени. «Илхак» получил высшие награды в нескольких фестивалей. В частности, он стал победителем кинофестиваля «Листопад» в Беларусии и „Korkut ATA“ в Турции. „Илхак“ стал лучшим фильмом года на церемонии вручения премии „Золотой хумо“ в Узбекистане. Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев дал высокую оценку фильму „Илхак“.

Продюсерская карьера 
Помимо композитора, Агзамов также участвует в проектах в роли продюсера. Агзамов снял более 50 фильмов. Из них „Тилим Курсин 2“ и др. Также был продюсером и композитором над фильмом „Две тысячи песень Фариды“, которые выиграли несколько фестивалей. Он также был номинирован на „Оскар“ от Центральной Азии.

Фильмография 
Ниже в хронологическом порядке-упорядоченный список фильмов в которых Дониёр Агзамов появился.

Фильмография

Сериал 
 Туташ такдирлар — 2009
 Кил устидаги такдир — 2022

Альбомы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Дониёр Агзамов Kinopoisk
 Дониёр Агзамов Spotify
Дониёр АгзамовTelegram